FTF est un sigle qui peut signifier :
 Fédération tunisienne de football ;
 Fédération togolaise de football ;
 Fédération tahitienne de football ;
 First To Find, un terme de géocaching.